San Clemente är en kommun i Spanien. Den är belägen i provinsen Provincia de Cuenca och regionen Kastilien-La Mancha, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. San Clemente gränsar till El Provencio, La Alberca de Záncara, Santa María del Campo Rus, El Cañavate, Cañada Juncosa, Atalaya del Cañavate, Vara de Rey, Casas de Fernando Alonso, Casas de los Pinos, Villarrobledo och Las Pedroñeras. 

Terrängen i San Clemente är platt.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Kastilien-La Mancha